Пернети́ () — французская фамилия.

 Пернети, Жак (Jacques Pernety; ок. 1696—1777) — французский писатель и историограф Лиона; дядя последующего.
 Пернети, Антуан-Жозеф (Antoine-Joseph Pernety; 1716—1796) — французский монах, алхимик и писатель; племянник предыдущего.
 Пернети, Жозеф Мари де (1766-1856) - французский военачальник, артиллерист, дивизионный генерал.